Пожорита () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Пожорита () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Пожорита.
 Пожорита () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Лерешть.